Георг Циммерман (); () — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 2-й  Чемпионат Германии — Групповая гонка (юниоры)
 2-й Гран-при Генерала Паттона (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 10-й Giro della Lunigiana (юниоры) — Генеральная классификация
 2018
 1-й — Этап 3 Giro del Friuli-Venezia Giulia
 3-й Гран-при Райффайзен
 7-й Giro del Belvedere 
 2019
 1-й  Тур Австрии — Горная классификация
 1-й Trofeo Banca Popolare di Vicenza 
 1-й Coppa della Pace
 5-й Тур де л’Авенир  — Генеральная классификация
 5-й Чемпионат Германии — Групповая гонка
 8-й Тур Антальи  — Генеральная классификация
 2020
 1-й  Этуаль де Бессеж — Горная классификация

Примечания

Ссылки 
 Циммерман, Георг на FirstCycling
 Циммерман, Георг Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Германии